Јадранка Стилин (Сисак, 25. јануар 1925) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Глумица 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|3
|6
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1977. || Не нагињи се ван || Верица
|-
| 1977. || Акција стадион || Нада
|-
| 1979. || Осма офанзива (ТВ серија) || Марушка Вучица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1984. || Велики таленат (ТВ филм) || Сека
|-
| 1984. || Бањица (ТВ серија) || /
|-
| 1987. || Последња прича (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Сишчани
Хрватске глумице
Југословенски глумци